Die 25. Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden vom 29. April bis 2. Mai 2004  in Amsterdam statt. Vier rumänische Sportlerinnen konnten sich Medaillen sichern und machten Rumänien zur erfolgreichsten Nation. Erstmals war die Slowakei in einem Gerätefinale vertreten.

Teilnehmer

Ergebnisse

Mehrkampf

Gerätefinals

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei ueg.org

Sportveranstaltung 2004
Turn-Europameisterschaften
Sportveranstaltung in Amsterdam
Frauenturnwettkampf
Turnen (Königreich der Niederlande)